Церковь святого Августина (, , ) — старейшая существующая церковь на Филиппинах.  Расположена в Интрамуросе, историческом центре филиппинской столицы Манила.

История 
Построена в 1586-1607 гг. В 1993 году эта церковь августинцев стала одной из четырёх филиппинских церквей, построенных в период испанского колониального правления, которые были объявлены объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО под названием «Церкви Филиппин в стиле барокко». В 1976 году правительство Филиппин придало церкви статус национального исторического памятника архитектуры.

Библиография

Примечания 

Всемирное наследие на Филиппинах
Манила
Появились в 1607 году
Храмы Манилы
Католические храмы Филиппин
Здания и сооружения, заложенные в 1586 году
Здания и сооружения, построенные в 1607 году